Oregon, een staat van de Verenigde Staten, gelegen in het noordwesten van het land
 Oregon (band), een Amerikaanse jazzband
Historisch
 Oregon Country, tot 1946 Amerikaanse naam voor een koloniaal gebied dat de huidige Amerikaanse staat Oregon en een groot gebied omheen omvatte (geclaimd door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Rusland)
 Oregonterritorium (1848-1859), benaming voor een gebied in het noordwesten van de huidige Verenigde Staten (geclaimd door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië)
 Oregon Trail, een historische pioniersroute door het noorden van de Verenigde Staten (tussen de staat Missouri en de Grote Oceaan)

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Oregon (Illinois), een plaats (city)
 Oregon (Missouri), een plaats (city)
 Oregon (Ohio), een plaats (city)
 Oregon (Wisconsin), een plaats (village)
 Oregon City (Californië), een gemeentevrije plaats
 Oregon City, een stad in de Amerikaanse staat Oregon
 Oregon County, een county van de Amerikaanse staat Missouri
 Oregon Hill, een buurt uit de Amerikaanse stad Richmond (Virginia)